Лантра́тов — фамилия и топоним:

 Фамилия
 Лантратов, Валерий Васильевич (род. 1958) — артист балета и педагог.
 Лантратов, Владислав Валерьевич (род. 1988) — артист балета, солист Большого театра.
 Лантратов, Игорь Сергеевич (род. 1986) — российский радио- и телеведущий, киноактёр.
 Лантратов, Илья Валерьевич (род. 1995) — российский футболист.
 Лантратов, Сергей Петрович (1956—2017) — советский хоккеист.

 Топоним
 Лантратов — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.